Río Bañuelos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Bañuelos (vattendrag i Spanien, lat 42,48, long -3,13), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Río Bañuelos (vattendrag i Spanien, lat 41,67, long -3,69), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar